7. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 7. Arrondissement (Lyon)
 7. Arrondissement (Marseille)
 7. Arrondissement (Paris)